Renverser la charge de la preuve, un sophisme en philosophie.
Renverser la charge de la preuve, un aspect du droit civil.